Horseshoes & Handgrenades — восьмий студійний альбом американської групи Disciple, який був випущений 14 вересня 2010 року.

Композиції 
 Dear X (You Don't Own Me) - 3:34
 Watch It Burn - 2:58
 Invisible - 4:36
 The Ballad of St. Augustine - 4:17
 Shot Heard 'Round the World - 3:23
 Collision - 3:00
 Battle Lines - 2:54
 Remedy - 3:33
 Eternity - 3:49
 Revolution: Now - 3:36
 Deafening - 3:31
 Worth the Pain - 4:03

Джерела 
 Horseshoes & Handgrenades  allmusic
 Horseshoes & Handgrenades  last.fm

Англомовні музичні альбоми
Альбоми американських виконавців
Альбоми Disciple